Asteroid (von  und , also „Sternartiger“) ist die Bezeichnung für
 Asteroid, Kleinplanet
 Asteroidea, Nomenklatur Seesterne
 Asteroideae (alte Bezeichnung Tubuliflorae), Nomenklatur Unterfamilie der Pflanzenfamilie der Korbblütler (Asteraceae)
 Asteroid – Tod aus dem All, US-Film (1997)

Siehe auch:

 Asteroids (ein Computerspielklassiker)